Plummer Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Plummer Island (Cumberland County, Maine)
 Plummer Island (Washington County, Maine)
 Plummer Island (New Hampshire)

Siehe auch:
 Plum Island
 Plummers Island (Montgomery County, Maryland)